Karol Edward Raczyński (1817-1899) – członek pruskiej Izby Panów, ordynat obrzycki, szambelan pruskiego dworu
Karol Roger Raczyński (1878-1946) – polski hrabia, ziemianin, kierowca rajdowy